Елеазар Мартинез има више значења:

 Елеазар Мартинез (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Елеазар Мартинез (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику